Pietersma ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pietersma (* 1935), kanadischer Alttestamentler und Gräzist
 Jelmer Pietersma (* 1982), niederländischer Mountainbike- und Straßenradsportrennfahrer